

Вайт-Оук — місто, штат Пенсільванія
 Вайт-Оук — місто, штат Техас
 Вайт-Оук — переписна місцевість, штат Меріленд
 Вайт-Оук — переписна місцевість, штат Міссісіпі
 Вайт-Оук — переписна місцевість, штат Північна Кароліна
 Вайт-Оук — переписна місцевість, штат Огайо
 Вайт-Оук — переписна місцевість, штат Оклахома